Стойчев е родово име, разпространено сред българи.

Произхожда от мъжкото собствено име Стойчо. Може да се отнася за някоя от следните личности.
 Боби Стойчев (?-1906) – български офицер и революционер от ВМОРО
 Борис Стойчев – няколко души с това име
 Валентин Стойчев (1948-2007) – български театровед, директор на „Театър 199“
 Васил Стойчев (1935) – български актьор
 Вихър Стойчев (1954) – български актьор
 Владимир Стойчев (1892-1990) – български офицер (ген.-полковник), политик, спортен деец
 Дзоле Стойчев (1867-1909) – български революционер от ВМОРО
 Емил Стойчев (1935) – български художник
 Иван Стойчев (1867-1903) – български офицер (капитан) и революционер
 Красен Стойчев (1954) – български учен (юрист), член на Конституционния съд
 Красимир Стойчев (1955) – български предприемач
 Кръстьо Стойчев (1910-1975) – български революционер от ВМРО(о), деец на БРП
 Кънчо Стойчев (1960) – български социолог
 Марко Стойчев (1931-2006) – български писател, сценарист, драматург и журналист
 Методи Стойчев (1880-1946) – български революционер от ВМОРО
 Никола Стойчев – няколко души с това име
 Петър Стойчев (1976) – български плувец, политик (министър на спорта, 2013)
 Радостин Стойчев (1969) – български волейболист, треньор на националния отбор
 Стойчо Стойчев (1937) – български писател и политик (депутат в VII ВНС и XXXVI НС)
 Стойчо Стойчев (1943) – български учен (директор на НИИС, Шумен)
 Тане Стойчев (1874-1907) – български революционер от ВМОРО
 Тодор Стойчев (1920) – български политик (член на Политбюро на БКП и Държавния съвет)
 Трендафил Стойчев (1953) – български щангист (световен шампион)

Вижте също 
 Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“

Български фамилни имена